Taylor est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme

Prénom 
Taylor est un prénom épicène.

Toponyme

Taylor, ville de Colombie-Britannique ;

Taylor, rivière de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;



Autres 
 Série de Taylor
 Théorème de Taylor
 Creed Taylor International, un ancien label de jazz américain
 Fondation Taylor, association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs fondée en 1844
 Taylor, une chanson écrite et interprétée par Jack Johnson
 Taylor Guitars, une marque de guitares, particulièrement réputée pour ses guitares acoustiques
 Zack Taylor, un personnage de l'univers des Power Rangers
 Prix Taylor, distinction en mathématiques
 Marée noire de Taylor, dans le golfe du Mexique

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Prénom épicène
Prénom américain